Адам Гложек (; родился 25 июля 2002) — чешский футболист, нападающий немецкого клуба «Байер 04» и сборной Чехии.

Клубная карьера 
Адам начал играть в футбол в академии клуба «Иванчице». В 2014 году стал игроком академии пражской «Спарты». 2 октября 2018 года дебютировал в основном составе пражского клуба в матче Кубка Чехии против клуба «Славой Польна». 10 ноября 2018 года дебютировал в Первой лиге Чехии в матче против «Карвины», выйдя на поле в возрасте 16 лет, 3 месяцев в 16 дней и став самым юным игроком «Спарты» в чемпионате страны. 9 марта 2019 года забил свой первый гол в чемпионате Чехии, поразив ворота «Виктории (Пльзень)» и став самым юным автором гола в истории чемпионата страны.

25 апреля 2021 года сделал хет-трик в матче против «Опавы». 29 мая 2021 года забил четыре мяча в ворота «Зброёвки». 

В сезоне 2020/21 забил 15 голов в чемпионате Чехии, став лучшим бомбардиром турнира (наряду с Яном Кухтой). А в сезоне 2021/22 забил 9 голов и отдал 12 результативных передач (больше всех) за 33 игры. 

2 июня 2022 года перешёл в немецкий клуб «Байер 04», подписав контракт до 2027 года.

Карьера в сборной 
Выступал за сборные Чехии до 15, до 16, до 17 лет и до 21 года.

4 сентября 2020 года дебютировал за главную сборную Чехии в матче Лиги наций УЕФА против сборной Словакии.

Статистика выступлений за сборную

Достижения 
 «Спарта»
 Обладатель Кубка Чехии: 2019/20

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Байера»
 Профиль футболиста на официальном сайте Футбольной ассоциации Чехии
 Профиль футболиста на официальном сайте Первой лиги Чехии

Футболисты Чехии
Игроки сборной Чехии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Чехии по футболу
Игроки ФК «Спарта» Прага
Игроки ФК «Байер 04»